РОКС-2, РОКС-3 (Ранцевый Огнемёт Клюева — Сергеева) — советские пехотные ранцевые огнемёты времён Великой Отечественной войны. Являлись оружием ближнего боя, предназначенным для подавления огневых точек противника (ДОТов, ДЗОТов), борьбы с танками и бронемашинами, поражения пехоты в окопах и ходах сообщения, поджога строений.

История 

Первая модель ранцевого огнемёта РОКС-1 была разработана в СССР в начале 1930-х годов.

В начале Великой Отечественной войны в составе стрелковых полков Красной Армии имелись огнемётные команды в составе двух отделений, вооружённые 20 ранцевыми огнемётами РОКС-2.

На основании опыта использования этих огнемётов в начале 1942 года конструктором НИИ химического машиностроения М. П. Сергеевым и конструктором военного завода № 846 В. Н. Клюевым был разработан более совершенный ранцевый огнемёт РОКС-3, состоявший на вооружении отдельных рот и батальонов ранцевых огнемётов Красной Армии в течение всей войны.

Ранцевые огнемёты РОКС-3 находились на вооружении Советской Армии до начала 1950-х годов, после чего были заменены более совершенными лёгкими пехотными огнемётами ЛПО-50.

Устройство огнемёта 
Основными частями РОКС-3 являются:
 резервуар для огнесмеси
 баллон для сжатого воздуха с редуктором
 шланг
 ружьё или пистолет для огнеметания
 снаряжение для переноски огнемёта
 комплект принадлежностей для обслуживания огнемёта

Принцип действия 

РОКС-3 может использовать различные огнесмеси: дизельное топливо, сырую нефть (в тёплое время года), смеси мазута с бензином и керосином, смеси креозота с зелёным маслом и бензином. Для поджигания огнесмеси используются воспламенительные патроны, снаряжённые в гильзах пистолета ТТ.

При огнеметании сжатый воздух из баллона (до 150 ат) проходит через редуктор, снижает давление до рабочего (15-17 ат) и поступает в резервуар. При нажатии на спусковой крючок ружья (пистолета) открывается клапан, и огнесмесь под действием давления воздуха через шланг и ружьё (пистолет) выбрасывается в сторону цели. Одновременно разбивается капсюль патрона, воспламеняя огнесмесь.

Особенность конструкции РОКС-3 позволяет вести огнеметание как короткими, так и затяжными выстрелами.

Литература

Ссылки 

 Международный проект Дмитрия Смирнова Army.lv
 Фотографии РОКС-3 из экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил
 Фотографии РОКС-2 из экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

Огнемёты по алфавиту
Пневматические огнемёты
Ранцевые огнемёты
Огнемёты Второй мировой войны
Огнемёты СССР
Появились в 1941 году в СССР